Burcht Lützelhardt (Zwarte Woud) - kasteelruïne in Baden-Württemberg, Duitsland
 Château de Lutzelhardt - kasteelruïne in de regio Grand Est, Frankrijk